Halyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Galiza) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn, siehe Halyzja (Nischyn)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Halyzja (Dnister)